Daniel Braaten, Noors voetballer
 Vegard Braaten, Noors voetballer